Иван Годунов:
 Годунов, Иван Васильевич (ум. 1602) — окольничий и воевода в царствование Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова.
 Годунов, Иван Иванович (ум. 1610) — окольничий и воевода на службе у русских царей Бориса Федоровича, Федора Борисовича и Василия Ивановича.
 Годунов, Иван Григорьевич (воевода)
 Годунов, Иван Григорьевич (1926—1979) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
Также:
 Годунов-Чермной, Иван Иванович — боярин и воевода на службе у царя Ивана Грозного, сын Ивана Григорьевича Годунова.